

Verbe 
 Kleider machen Leute

Pseudonyme 
 Arthur Llewelyn Jones-Machen (1863-1947), écrivain britannique ;

Patronyme 
 John Gresham Machen (1881-1937), théologien presbytérien ;

Toponymie 

 Amnye Machen
 Machen (pays de Galles)

Autre 
 Institut Amnye Machen